В этой статье представлен список победителей Супербоула. На данный момент наибольшего успеха в истории кубка добились команды «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», выигравшие Супербоул шесть раз. Действующим чемпионом является Канзас-Сити Чифс победившие в Супербоул LVII.

Победители чемпионата АФЛ-НФЛ

Победители чемпионата НФЛ

Количество побед

Количество участий

См. также 
 Список чемпионов НФЛ (1920—1969)

Ссылки 
 Официальный сайт Супербоула
 Официальный сайт НФЛ
 Super Bowl History | Pro-Football-Reference.com
 Super Bowl Winners and Results — Super Bowl History — National Football League — ESPN

Супербоул
Списки:Спорт
Списки НФЛ